

Sigla 
 General visceral afferent (fibers) – fibre afferenti viscerali generali

Codici 
 GVA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Ginevra, Svizzera
 gva – codice ISO 639-3 della lingua guana (Paraguay)